Карр, Роберт (1590—1645) — шотландский дворянин, граф Сомерсет, в 1610—1615 гг. фаворит короля Якова I, член Тайного совета, Лорд великий камергер.
 Карр, Роберт (1916—2012) — британский государственный деятель.
 Карр, Роберт (1909—1994) — американский писатель, уфолог.